Oberamt Neuhof bezeichnet:

 das Oberamt Neuhof (Fürstentum Bayreuth)
 das Oberamt Neuhof (Hochstift Fulda)